Gensicke ist der Familienname folgender Personen:

 David Friedrich Gensicke (1750–1784), deutscher Theaterschauspieler, Sänger und Intendant 
 Hellmuth Gensicke (1917–2006), deutscher Historiker und Archivar